Suisse Open Gstaad 2007 — 40-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 9 по 15 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Николай Давыденко (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Поль-Анри Матьё выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андреас Сеппи уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Франтишек Чермак выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павел Визнер выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Suisse Open Gstaad
 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP
 Открытый чемпионат Цюриха 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Июль 2007 года
2007